Castillo de Luna puede hacer referencia a:

España 

Palacio o castillo del Papa Luna, en Peñíscola, provincia de Castellón.
Palacio o castillo del Papa Luna, en Illueca, provincia de Zaragoza.
Castillo de Luna, en Alburquerque, provincia de Badajoz.
Castillo de Luna, en La Puebla de Cazalla, provincia de Sevilla.
Castillo de Luna, en Mairena del Alcor, provincia de Sevilla.
Castillo de la Luna, en La Torresaviñán, pedanía de la provincia de Guadalajara.
Castillo de los Luna, en Cornago, La Rioja.
Castillo de los Luna, en Cañete, provincia de Cuenca.
Castillo de Luna, en Huete, provincia de Cuenca.
Castillo de Luna, en Barrios de Luna, provincia de León.
Castillo de Luna, en Rota, Cádiz.